Маслюк (Suillus) — рід базидіомікотових грибів родини маслюкові (Suillaceae). Свою назву отримав через маслянисті, слизькі на дотик шапинки. Характерними ознаками, що відрізняють більшість видів маслюків від інших болетових, є клейка шапинка.

Через особливості морфології, деякі систематики зараховують рід Suillus до родини Gomphidiaceae, або в родину Boletaceae.

Види 

S. acerbus
S. acidus
S. albidipes
S. albivelatus
S. americanus 
S. anomalus
S. appendiculatus
S. asiaticus
S. bellinii
S. borealis
S. bovinus — Козляк  
S. bresadolae var. flavogriseus
S. brevipes 
S. brunnescens
S. caerulescens
S. cavipes
S. cavipoides
S. collinitus
S. cothurnatus
S. decipiens
S. flavidus — Маслюк болотний
S. flavogranulatus
S. fuscotomentosus
S. glandulosipes
S. granulatus — Маслюк зернистий 
S. grevillei — Маслюк модриновий 
S. grisellus
S. helenae
S. hirtellus
S. intermedius
S. kaibabensis
S. kunmingensis
S. lactifluus
S. lakei 
S. luteus — Маслюк звичайний
S. mediterraneensis
S. megaporinus
S. neoalbidipes
S. nueschii
S. occidentalis
S. ochraceoroseus
S. pallidiceps
S. pinetorum
S. pinorigidus
S. placidus — Маслюк білий 
S. plorans
S. ponderosus
S. pseudoalbivelatus
S. pseudobrevipes
S. punctatipes
S. punctipes
S. pungens 
S. quiescens
S. salmonicolor
S. serotinus
S. sibiricus
S. spraguei 
S. subacerbus
S. subalpinus
S. subalutaceus
S. subaureus
S. subluteus 
S. subolivaceus
S. tomentosus 
S. tridentinus — Маслюк рудо-червоний
S. variegatus — Моховик жовто-бурий 
S. viscidus 
S. volcanalis
S. wasatchicus
S. weaverae

Див. також 
 Маслюк модриновий синіючий
 Маслюк звичайний
 Маслюк зернистий
 Маслюк модриновий

Примітки

Посилання 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bessette AE, Roody WC & Bessette AR. (2000). North American boletes: A color guide to the fleshy pored mushrooms. China: Syracuse UP. 399 pp.
 
Smith AH, Smith HV & Weber NS. (1981). How to know the non-gilled mushrooms. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown. 324 pp.
 National Audubon Society Field Guide to North American Mushrooms, Knopf, 1981.

Маслюкові (гриби)
Роди грибів